Respighi peut désigner :
 Elsa Respighi (1894-1996), compositrice et mezzo-soprano italienne
 Lorenzo Respighi (1824-1889), astronome et mathématicien italien
 Ottorino Respighi (1879-1936), compositeur, musicologue et chef d'orchestre italien
 Pietro Respighi (1843-1913), cardinal italien
 Cratère lunaire Respighi, cratère lunaire situé à l'est de la face visible de la Lune
 (16930) Respighi, astéroïde 

Homonymie de patronyme